Битва при Павоне — завершающее сражение гражданской войны в Аргентине, состоявшееся у ручья Павон в провинции Санта-Фе, Аргентина, 17 сентября 1861 года между армией непризнанного государства Буэнос-Айрес, которое возглавлял Бартоломе Митре, и армией Аргентинской конфедерации под командованием Хусто Хосе де Уркисы. В результате битвы войска Уркисы потерпели поражение, несмотря на численное превосходство.

Это привело к роспуску правительства Аргентинской конфедерации и объединению Аргентинской Республики под главенством провинции Буэнос-Айрес в качестве доминирующего члена государства. Губернатор Бартоломе Митре был провозглашен временным президентом, что было ратифицировано Национальным конгрессом, а затем первым президентом объединенной Аргентинской Республики.

Силы сторон 

Под командованием Уркисы находилось от 16 до 18 тысяч солдат, в том числе 5 тысяч пехотинцев, 11 тысяч кавалеристов и 2 тысячи артиллеристов при 42 орудиях. Митре располагал максимум 15-16 тысячами солдат, включая 9 тысяч пехотинцев, 6 тысяч кавалеристов и тысячу артиллеристов при 35 орудиях. Федералисты имели преимущество в количество и качестве кавалерии, а также в количестве орудий, но моральный дух федералистского войска был не слишком высоким из-за того, что многие из солдат федералистов были насильственно призванными рекрутами, не желавшими сражаться и умирать за своих губернаторов. Кроме того, армия Митре имела большое превосходство в обученности солдат, которых готовили британские инструкторы, а её моральный дух был высоким.

Сражение 
Войска федералистов и Буэнос-Айреса сошлись на берегах небольшого ручья Павон в 40 км южнее города Росарио в провинции Санта-Фе и в 260 км от Буэнос-Айреса. Уркиса построил свои войска в боевой порядок к востоку от ранчо Доминго Паласиос. Его превосходная конница, составленная из наездников-гаучо, была размещена на флангах.

Находясь в 800 м (2,625 футов) от ранчо, Митре развернул свою пехоту, готовясь атаковать центр противника. Однако артиллерия Уркисы первой начала сражение, пробивая своими залпами большие бреши в строю буэнос-айресской пехоты, ставшей легкой мишенью из-за видных издалека красных солдатских мундиров. 

Сражение длилось всего два часа, в течение которых левый фланг федералистской конницы под командованием полковника Хуана Саа, из провинции Санта-Фе и перебежчика из Буэнос-Айреса Рикардо Лопеса Хордана полностью разгромил Первый Конный полк, под командованием генерала и бывшего уругвайского президента Венансио Флореса. Конница буэносайресцев была отброшена и рассеяна за Арройо дель Медио (ручей, образующий границу между провинциями Буэнос-Айрес и Санта-Фе). Второй кавалерийский полк «портеньо» под командованием ветерана генерала Мануэля Хорноса оказал федералистской коннице большее сопротивление. Но он тоже был разбит и вынужден бежать, оставив врагу большую часть своего тяжелого вооружения, а также множество пленных. Правое крыло федералистов под командованием генерала Мигеля Галарцы также одолело немногочисленное левое крыло конницы Буэнос-Айреса.

Тем временем федералистский центр, состоявший из неопытных ополченцев из центральных провинций, понёс тяжелые потери и был вынужден отступать под натиском лучше подготовленных и оснащенных пехотных батальонов «портеньо».

Видя разгром федералистского центра, Уркиса покинул поле боя, даже не попытавшись ввести в бой резерв из 4000 энтре-риоских солдат и бежал в Росарио, затем в Сан-Лоренцо и Лас Барранкас. Там он получил сообщение о полной победе своей конницы, но по неизвестной причине не стал возвращаться на поле битвы, чтобы возобновить сражение и сражаться до победного конца.

Историки пытались по-разному объяснить его бегство, но все ответы кажутся неудовлетворительными. Наиболее распространенной версией является болезнь Уркисы, а другая говорит о его недоверии к президенту Конфедерации Дерки и опасении измены с его стороны.

Бегство Уркисы отдало победу армии Буэнос-Айреса, которое отошло в Сан-Николас-де-лос-Арройос. Таким образом Митре решил закрепить свою победу перед маршем в Санта-Фе.

Потери сторон были несопоставимы: конфедераты потеряли 1200—1300 убитыми и ранеными и 1650—1800 пленными, тогда как из армии Митре только 226 человек было убито и 500 получило ранения.

Последствия 
Пользуясь бездействием Уркисы,  Митре снова собрал своё почти разбитое войско и возобновил наступление. Часть федералистской конницы заняла город Пергамино, но после атаки кавалерии «портеньо» оставила его. После этого буэнос-айресская армия начала неудержимый поход по провинциям, свергая одного федералистского губернатора за другим. Никто из них, за исключением Уркисы, не имел сил противостоять армии Митре, но Уркиса бездействовал и почти распустил свою армию.

В последующие месяцы все федералистские губернаторы были свергнуты, одни силами армии Буэнос-Айреса, другие в результате выступлений местных унитариев. Заметное исключение составил только Уркиса, который единственный из восставших губернаторов сохранил власть. Ввиду этого уже современники обвиняли его в сговоре с врагом и предательстве своих полков в обмен на сохранение власти.

Результатом этих событий стало фактическое завершение десятилетней гражданской войны в Аргентине и концом Конфедерации. Президент конфедерации Дерки подал в отставку и бежал в Монтевидео, а его вице-президент Педернера провозгласил роспуск правительства Аргентинской конфедерации. Это позволило Митре спустя год, избравшись президентом, объединить страну под своей властью и приступить к реорганизации страны на принципах главенства Буэнос-Айреса.

Библиография 
 Ruiz Moreno, Isidoro J.: El misterio de Pavón. Buenos Aires: Claridad, 2005. ISBN 950-620-172-2.

Ссылки 
 Статья в Encyclopedia Britannica.

Сражения Аргентины
Сражения в Аргентине
1861 год в Аргентине
Сражения 1861 года
События 17 сентября
Сентябрь 1861 года